Села:
 Синьків — Львівська область, Червоноградський район
 Синьків — Тернопільська область, Заліщицький район
Природоохоронна територія:
 Синьків — ботанічний заказник у Тернопільській області

Див. також 
 Сеньків
 Синьківка
 Синьковичі